Вит:

Топоним 
 Вит — река в Болгарии.

Персоналии 
 Вит — легендарный литовский князь.
 Святой Вит (ум. 303) — христианский святой, римский мученик периода раннего христианства.
 Вит, Антоний (род. 1944) — польский дирижёр.
 Вит, Роб де (род. 1963) — нидерландский футболист.
 Вит, Якоб де (1695—1754) — нидерландский живописец, рисовальщик, педагог.

См. также